PIT, sigle composé des trois lettres P, I et T, peut faire référence à :
 Paramedical Intervention Team, projet à l'étude dans l'aide médicale urgente en Belgique, équipe d'intervention comparable à ce qui est fait pas les infirmiers sapeur-pompier en France ou les paramedics en Amérique du Nord,
 Parti ivoirien des travailleurs, un parti politique de Côte d'Ivoire,
 Parti de l'indépendance et du travail, un parti politique sénégalais,
 Plenario intersindical de trabajadores - Convención nacional de trabajadores (PIT-CNT), confédération syndicale de l'Uruguay.
 Paris Institute of Technology, la signification anglophone de ParisTech
 , (compteur à intervalle programmable) en informatique, un compteur qui enclenche un signal lorsqu'il atteint un certain nombre de cycles d'instruction
 Pacem In Terris encycliques catholiques.
 Église Pacem In Terris, église francophone de Beauval dans a commune néerlandophone de Vilvorde.

Pit peut faire référence à :
 un prénom germanique,
 Pit-1, un gène impliqué dans le vieillissement, voir Pléiotropie antagoniste et article sur le wikipedia anglais,
 Pit, le personnage principal du jeu vidéo Kid Icarus.
Pit un jeu de société où les personnes échangent des cartes de fermes rapidement pour constituer des familles avant les autres.
 l'adjectif, et interjection, pit du français de Suisse.

Notes et références 

Homonymie d'acronyme